408 км, 408-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 408 км  — остановочный пункт / пассажирская платформа, Казахстанская железная дорога. Код 683494.
 408 км — пассажирская платформа, Московская железная дорога (Курская область). Код 206278.
 408 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Московская железная дорога (Орловская область). Код 216617.
 408 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Горьковская железная дорога (Нижегородская область). Код 244138.
 408 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Донецкая железная дорога (Донецкая область). Код 486240.
 408 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Куйбышевская железная дорога (Рязанская область). Код 640130.
 408 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Юго-Восточная железная дорога (Тамбовская область). Код 600078.